Тишанка:

Реки в России 
 Тишанка (приток Битюга) — в Воронежской области.
 Тишанка (приток Дона) — в Дубовском и Иловлинском районах Волгоградской области.
 Тишанка (нижний приток Медведицы) — в городском округе Михайловка Волгоградской области.
 Тишанка (верхний приток Медведицы) — в Даниловском районе Волгоградской области.
 Тишанка (приток Иловли) — в Ольховском районе Волгоградской области.
 Тишанка (приток Хопра)

Населённые пункты 
 Тишанка — село в Волоконовском районе Белгородской области.
 Тишанка — хутор в Михайловском районе Волгоградской области.
 Тишанка — село в Ольховском районе Волгоградской области.
 Тишанка — село в Таловском районе Воронежской области.
 Тишанка — деревня в Одесском районе Омской области.